Une alerte enlèvement est un système d'avertissement du public par l'intermédiaire des grands médias en cas d'enlèvement avéré de mineurs.

Alerte enlèvement peut désigner :

au  et aux 
 Alerte AMBER ;

en 
 Dispositif Alerte-Enlèvement ;

en 
 Alerte enlèvement.

Service de secours
Système d'alerte
Enlèvement d'enfant